Sant'Alessandra d'Egitto, detta la Reclusa, festeggiata dalla Chiesa copta (14 febbraio)
sant'Alessandra, martire con santa Claudia e altre compagne ad Amiso, in Paflagonia (20 marzo)
Sant'Alessandra, martire con altri compagni a Nicomedia (22 aprile)
Sant'Alessandra, martire con altre compagne ad Ancira (18 maggio)
Sant'Aleksandra Fëdorovna Romanova, imperatrice di Russia e martire ad Ekaterinburg, venerata dalla Chiesa ortodossa (17 luglio)